Ел Енсинито има више значења:

 Ел Енсинито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Енсинито (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсинито (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсинито (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Енсинито (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Енсинито (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Енсинито, Ла Флор (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику